Key Largo – amerykański film kryminalny (reż. John Huston, 1948)
 Key Largo – jednostka osadnicza (hrab. Monroe, stan Floryda, Stany Zjednoczone)